Oswaldella är ett släkte av nässeldjur. Oswaldella ingår i familjen Kirchenpaueriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Oswaldella